L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Moscou se déroule du 14 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Andrey Rublev remporte l'épreuve en simple, Marcelo Demoliner et Matwé Middelkoop celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait du Russe Daniil Medvedev. Il est remplacé par Nikola Milojević.

Lauréats 
Andrey Rublev remporte le tournoi en simple en battant Adrian Mannarino en finale. Il s'agit de son  ATP en simple.

En double, Marcelo Demoliner et Matwé Middelkoop s'imposent en finale face à Simone Bolelli et Andrés Molteni. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2019)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2019
Moscou
Sport en Russie en 2019
Tennis en octobre 2019